A Lost Lady peut désigner :
 , un roman de Willa Cather ;
 , un film muet américain d'Harry Beaumont adapté du roman éponyme, sorti en 1924 ;
 , un film américain d'Alfred E. Green adapté du roman éponyme, sorti en 1934.